Per ferrovia Salerno–Caserta s'intende una relazione passeggeri Trenitalia che utilizza:
 la tratta Salerno–Sarno della linea a monte del Vesuvio
 la tratta Sarno–Cancello della linea Cancello–Avellino
 la tratta Cancello–Caserta della linea Roma–Napoli via Cassino